

Patronyme 

 François Achille Longet (1811-1871), anatomiste et physiologiste français ;
 Claudine Longet (1942-), chanteuse et actrice française.

Toponyme 

 Col de Longet, col frontalier entre la France et l'Italie.